Sacharowka, Sacharauka – nazwa toponimów w Rosji i na Białorusi

Rosja 
:
 Sacharowka – wieś w Kraju Chabarowskim
 Sacharowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Sacharowka – wieś w rejonie izmałkowskim obwodu lipieckiego
 Sacharowka – wieś w rejonie jeleckim obwodu lipieckiego
 Sacharowka – wieś w Tatarstanie
 Sacharowka – wieś w okręgu miejskim miasta Aleksin obwodu tulskiego
 Sacharowka – wieś w rejonie wołowskim obwodu tulskiego
 Sacharowka – chutor w obwodzie wołgogradzkim

Białoruś 
:
 Sacharauka – wieś w obwodzie mohylewskim

Zobacz też 
 Andriej Dmitrijewicz Sacharow – rosyjski fizyk jądrowy, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Strony ujednoznaczniające